Огу́з Ата́й (, 12 октября 1934, Инеболу, Кастамону — 13 декабря 1977, Стамбул) — турецкий писатель, драматург, педагог, гражданский инженер.

Биография 
Сын судьи и школьной учительницы, родился и вырос на севере страны, в маленьком городке на берегу Чёрного моря. Учился в Анкаре. После воинской службы окончил Стамбульский технический университет (1957), по специальности — гражданский инженер. С 1960 до конца жизни служил в Стамбульской академии инженерного и строительного дела, с 1970 — профессор, автор учебника по топографии.

Умер от опухоли мозга.

Творчество 
Испытал влияние русской литературы (Гончаров, Достоевский), Стендаля, Генри Джеймса, из писателей XX века для него были значимы Джойс, Кафка, Набоков.

Первый роман «Проигравшие» опубликовал в 1971—1972, получил за него — представленный ещё в рукописи — премию Турецкого радио и телевидения, но настоящий успех пришёл к новаторскому роману, вызвавшему противоречивые оценки критиков, после его переиздания в 1984, когда он стал культовым. По заключению Турецкой национальной комиссии при ЮНЕСКО, это «вероятно, крупнейший роман в турецкой литературе XX века».

Произведения 
 Проигравшие/ Tutunamayanlar, роман (2 тт., 1971—1972)
 Опасные игры/ Tehlikeli Oyunlar, роман (1973)
 Жизнь учёного: Мустафа Инан/ Bir Bilim Adamının Romanı: Mustafa İnan, биографический роман (1975)
 В ожидании ужаса/ Korkuyu Beklerken, книга рассказов (1975)
 Живущие игрой/ Oyunlarla Yaşayanlar, пьеса (опубл. 1985)
 Günlük, дневник (опубл. 1987).
 Наука действовать/ Eylembilim, незавершённый роман (опубл. 1998)

Признание и воздействие 
Оказал сильное влияние на современную турецкую прозу — творчество Латифе Текин, Орхана Памука и др. Проза Атая переведена на основные европейские языки.

Примечания

Ссылки 
 В Биографическом словаре

Литература 
 Seyppel T. Der Intellektuelle bei Oğuz Atay: dargestellt an dem Roman «Die Haltlosen». Wiesbaden: Harrassowitz, 1991

Писатели-постмодернисты
Умершие от опухоли мозга
Выпускники Стамбульского технического университета
Писатели Турции
Похороненные на кладбище мучеников в Эдирнекапы